Ruta 5 – droga w północnym Paragwaju, zaczynająca się przy skrzyżowaniu z Ruta 9 w Pozo Colorado (departament Presidente Hayes), natomiast kończąca się w Pedro Juan Caballero (departament Amambay)
 Ruta 5 – droga krajowa w Urugwaju